Prattica Terza — ансамбль старинной музыки, созданный в 2007 году молодыми музыкантами Санкт-Петербурга. Они посвятили себя исполнению камерной музыки барокко. Это творчество Генделя, Телемана, Баха, Вивальди, Корелли и многих других менее известных композиторов. Характерными тембрами этой музыки являются звучание виолы да гамба, скрипки, старинных флейт, клавесина и органа, а также голоса.

Солисты ансамбля сосредоточены на исторически верном (), или аутентичном, исполнении музыки барокко. Они используют инструменты той эпохи, когда создавалась эта музыка, или их точные копии (), стилистику и технику того времени. Ансамбль Prattica Terza участвует в петербургском Международном фестивале EARLYMUSIC, выступает совместно с российскими и зарубежными солистами (в частности, с Бобом ван Аспереном).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Группа Google 

Ансамбли старинной музыки
Камерные ансамбли России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы по алфавиту